A 22-es csapdája (1961), Joseph Heller regénye
 A 22-es csapdája (1970), Mike Nichols filmje
 A 22-es csapdája, a Lost c. sorozat egyik epizódja
 A 22-es csapdája (2019), televíziós sorozat
 A 22-es csapdája, egyfajta logikai ellentmondás, amelyet Joseph Heller regényének szituációi alapján szemléltetnek